Корабия () — город в Румынии, в жудеце Олт, расположенный на реке Дунай, на границе с Болгарией. Важный румынский порт на Дунае.

География 
Город расположен в  исторической области Валахия. Находится на границе Румынии с Болгарией, проходящей по реке Дунай.

История

Население 
На 2007 год население города составляет 20052 человека.

Галерея

Ссылки 
  Информация о городе
 Старые фотографии города

Города Румынии
Олт (жудец)